Macías O Namorado (~1340-70), joglar de Padrón 
 Carlos Fuentes Macías (Ciutat de Panamà, 1928), advocat i escriptor mexicà
 Francisco Macías Nguema (Nsegayong, 1924 - Malabo, 1979), polític i dictador equatoguineà
 Israel Castro Macías (1980, Ciutat de Mèxic), futbolista mexicà
 Ivana Baquero Macías (Barcelona, 1994), actriu i escriptora 
 Manuel Martínez Risco y Macías (Ourense, 1888 - París, 1954), científic i polític gallec 
 Pere Macias i Arau (Olot, 1956), polític català
 Reinaldo Macías, tenor cubà
 Rodolfo Fattoruso o Rodolfo Bernabé Macías Fattoruso (Montevideo, 1953), crític literari, assagista i editor uruguaià
 Raquel del Rosario Macías (1982, Gran Canària), vocalista espanyola
 'Macías', és el nom d'una òpera escrita pel compositor porto-riqueny Felipe Gutiérrez i Espinoza (1825-1899).